Jan Wils (architect), Nederlands architect
 Jan Wils (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
 Wils, restaurant in Amsterdam
 Jan Wils (schilder), Nederlands schilder
 Jean-Pierre Wils, katholiek ethicus
 Stef Wils, Belgisch voetballer
 Wils (Salzatal), plaats in Duitsland